Chlamydomyces är ett släkte av svampar. Chlamydomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Chlamydomyces